Monte Forno montagna di 1508 m s.l.m. delle Alpi Caravanche, sulla Triplice frontiera italo-austriaco-slovena
 Monte Forno montagna di 1911 m s.l.m. delle Prealpi Vicentine, sull'Altopiano dei Sette Comuni